Voz humana
Ou ainda:
Voz verbal - flexão verbal
Música vocal - como instrumento musical ou canto
Editora Vozes

Desambiguação